Diamond City (Arkansas), een plaats in de Amerikaanse staat Arkansas.
 Diamond City (fictieve stad), een stad in het spel Outwar.
 Diamond City (film), een film uit 1949